Женская квалификация в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялась в Государственном дворце спорта Пекина 10 августа. Результаты квалификации позволили выйти в финал командного первенства 8 сборным, в финал абсолютного первенства — 24 гимнасткам, в финалы соревнований на отдельных снарядах — по 8 спортсменкам. Квалификация прошла в четыре этапа: они начались по пекинскому времени (UTC+8) в 10:00, 13:00, 17:00 и 20:00.

Результаты

Ссылки 
 Результаты квалификации в командном многоборье
 Результаты квалификации в личном многоборье
 Результаты квалификации на снарядах